25 апреля:

 25 апреля — 115-й день года (116-й в високосные годы) в григорианском календаре.

 Народные силы 25 апреля — португальская леворадикальная организация, действовавшая с 1980 по 1987 гг.
 Мост имени 25 апреля — мост в Лиссабоне, Португалия.
 «25 апреля» — футбольная команда из КНДР.